Tallkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tallkobben (vid Vandrock, Korpo), Åboland, 
 Tallkobben (vid Korpoström, Korpo), Åboland,

Se även
Tallkobban
Tallkobbarna
Tallklobb
Tallklobben
Stora Tallkobben
Lilla Tallkobben
Svartholms Tallkobben